Собчу́к — українське прізвище.

Жінки 
 Собчук Олена Леонідівна (* 1995) — українська легкоатлетка-скороходка.
 Собчук Натяля Миколаївна (*1990)— директор української школи номер 1 в Шепетівці

Чоловіки 
 Собчук Богдан Антонович (1909—1974) — доктор біологічних наук (1960), професор (1961).
 Собчук Валентин Миколайович (* 1964) — український журналіст, письменник.
 Собчук Володимир Дмитрович (1956) — історик, педагог.
 Собчук Микола Якович (1934—2001) — архітектор, лауреат Шевченківської премії.
 Собчук Олег Миколайович (1980) — музикант.

Українські прізвища
Прізвища на -ук